Centrum kan syfta på:

 Centrum – ett område i en tätort med detaljhandel, varuhus, gallerior, restauranger, kulturinrättningar, offentlig service och andra tjänsteinrättningar, se Stadskärna
 Centrum (stadsdelsnämnd) – tidigare stadsdelsnämndsområde i Göteborg
 Centrum  – ett stadsområde i Göteborg, se Göteborgs stadsområden
 Centrum (varumärke) – ett varumärke för hemelektronik
 Köpcentrum – en koncentration eller samling av butiker och varuhus
 Centrum (gruppteori) – ett begrepp i gruppteori
 Centrum – medelpunkten (mittpunkten) till en cirkel
 Centrum (moped) – ett mopedmärke
 Centrum (schack) – en schackterm
 Malmö Centrum – en stadsdel i Malmö

Se även
 Center